Jacob van Vredenburch (1744-1814)
 Jacob van Vredenburch (1821-1850)